Ришард Дрозд (; 16 июня 1934, Ясло — 7 марта 2012) — польский шахматист.

Участник одиннадцати личных и ряда командных чемпионатов Польши.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Ришарда Дрозда на сайте szachypolskie.pl 
 Выступления Ришарда Дрозда в личных чемпионатах Польши
 Выступления Ришарда Дрозда в командных чемпионатах Польши
 Выступления Ришарда Дрозда в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Польши